Língua-de-cobra é o nome comum das seguintes espécies vegetais:
Ophioglossum azoricum, espécie do género Ophioglossum, família Ophioglossaceae
Ophioglossum lusitanicum, espécie do género Ophioglossum, família Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum, espécie do género Ophioglossum, família Ophioglossaceae
Ranunculus ophioglossifolius, espécie do género Ranunculus

Ver também
Língua-de-Cobra, personagem da obra O Senhor dos Anéis de J.R.R.Tolkien

Desambiguações de vegetais